SL2(R), een speciale lineaire groep in de wiskunde
 SL2 (muziekgroep), een Britse breakbeat hardcore muziekgroep